Улица Кольцо́ва — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Улица Кольцова — улица в Минске.

Россия 
 Улица Кольцова — улица во Владикавказе.
 Улица Кольцова — улица в Екатеринбурге.
 Улица Кольцова — улица в городе Иванове.
 Улица Кольцова — улица в Калининграде.
 Улица Кольцова — улица в Кирове Кировской области.
 Улица Кольцова — улица в Курске.
 Улица Кольцова — улица в Липецке (Ссёлки).
 Улица Кольцова — улица в Новосибирске.
 Улица Кольцова — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Кольцова — улица в Чебоксарах.

Украина 
 Улица Кольцова — улица в Донецке.
 Улица Кольцова — улица в городе Запорожье.
 Улица Кольцова — улица в Херсоне.

См. также 
 Кольцовская улица